Michalovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Michalovice (okres Havlíčkův Brod)
 Michalovice (okres Litoměřice)